Josef Riegler ist der Name folgender Personen:

* Josef Riegler (Politiker, I), österreichischer Politiker, Reichstagsabgeordneter 
 Josef Riegler (SS-Mitglied) (1922–1947), österreichischer SS-Unterscharführer
 Josef Riegler (Politiker, 1938) (* 1938), österreichischer Politiker (ÖVP), Nationalratsabgeordneter
 Josef Riegler (Historiker) (* 1951), österreichischer Historiker und Archivar 
 Josef Riegler (Rollstuhltennisspieler) (* 1975), österreichischer Rollstuhltennisspieler